Влади́мир Кулако́в:
 Кулаков, Владимир Александрович (род. 1955) — советский и российский артист цирка, жонглёр, режиссёр-постановщик, заслуженный артист России (1994).
 Кулаков, Владимир Аркадьевич (род. 1965) — российский актёр.
 Кулаков, Владимир Григорьевич (род. 1944) — российский государственный деятель, генерал-майор, губернатор Воронежской области (2000—2009).
 
 Кулаков, Владимир Ильич (род. 1948) — хоккейный тренер.
 Кулаков, Владимир Пантелеевич (1936—2022) — советский государственный деятель.
 Кулаков, Владимир Фёдорович (1948—2014) — советский российский военачальник, генерал-полковник, член Совета Федерации России.